Соревнования среди мужчин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Соревнования начались в 12:30 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значился 61 спортсмен из 26 стран.

Действующим чемпионом мира в скоростном спуске являлся швейцарский горнолыжник Беат Фойц. На этот раз он стал четвёртым.

33-летний олимпийский чемпион 2014 года Хьетиль Янсруд впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее на чемпионатах мира он завоевал серебро в суперкомбинации в 2015 году и серебро в супергиганте в 2017 году. Янсруд стал самым возрастным в истории чемпионом мира в скоростном спуске — 33 года и 6 месяцев.

Серебряный призер соревнований 36-летний норвежец Аксель Лунд Свиндаль в этот день завершил свою спортивную карьеру, завоевав свою 9-ю медаль на 8-м чемпионате мира (5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые). В скоростном спуске Свиндаль выиграл два золота на чемпионатах мира в 2007 и 2013 годах.

Трасса 
 Старт — 1267 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 871 м;
 Длина трассы — 3122 м;
 Уклон — 27,9 %.

 Из-за сложных погодных условий стартовая площадка перенесена, длина дистанции сокращена до 2172 м.

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт лист
 Финишный протокол

Скоростной спуск